Странник — представитель странничества, феномена русской культуры на протяжении длительного времени от средних веков до начала XX века. Существуют и другие значения.

Литература и периодические издания 
 «Странник» — российский ежемесячный журнал для духовенства, выходивший в 1860—1917 годы.
 «Странник» — российский литературный журнал, выходивший в 1991—1993 годы.
 «Странник» — российская литературная премия в области фантастики, существующая с 1994 года.
 «» () — фантастический роман Фрица Лейбера, вышедший в 1964 году.
 «Странник» — книга Сурена Цормудяна из «Вселенной Метро 2033», вышедшая в 2010 году.
 «Странники» () — манга Макото Юкимуры, выходившая с 1999 по 2004 год.
 «Странники» () — серия книг Эрин Хантер, выходившая в 2008—2010 годах.

Музыка 
 «Странник» — первый альбом российской рок-группы Анимация.
 «Странник» — песня российской рок-группы «Северный флот».

Фильмы

Персонажи 
 Странники — вымышленная разумная раса мира Полудня, созданного братьями Стругацкими.
 Рудольф Сикорски по прозвищу Странник — один из персонажей мира Полудня, созданного братьями Стругацкими.
 Странник — одно из имён Арагорна, персонажа трилогии «Властелин Колец».

Техника 
 «Странник» — вездеход.

См. также 
 Путник
 Бегуны
 Калика
 Путешественники
 Wanderer
 Candidatus Desulforudis audaxviator